Нартово — название населённых пунктов в России:

 Нартово — деревня в Курском районе Курской области.
 Нартово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.